Lusignan puede referirse a:
 Lusignan, comuna francesa de la Vienne (86) y capital del cantón del mismo nombre.
 Saint-Germain-de-Lusignan, comuna francesa de Charente Marítimo (17), limítrofe con Jonzac.
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, comuna francesa de Lot y Garona (47).
 Lusignan-Petit, comuna francesa de Lot y Garona (47).
 Guido de Lusignan (1159-1194), caballero francés, rey de Jerusalén y rey de Chipre.
 La Casa de Lusignan, una dinastía feudal del Poitou.